De NBB-Beker 2014/15 was de 47e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond.

Titelhouder Donar won op 29 maart de Bekerfinale met 78–70 van SPM Shoeters Den Bosch. De finale werd gespeeld in het Landstede Sportcentrum in Zwolle.

Tabel
Gebruikte vlaggen zijn van de plaatsen en gemeenten waar de clubs vandaan komen.
De tabel bevat wedstrijden vanaf de vierde ronde, waarin de Eredivisie-clubs instroomden. In de kwartfinale en halve finale speelden de teams twee keer tegen elkaar, thuis en uit.

<span style="font-size:90%;">
1 Den Helder Kings ging in december failliet, waardoor Cangeroes automatisch door ging naar de volgende ronde.
2 Voor het seizoen, maar na de loting, werd bekend dat Magixx opgeheven werd. Binnenland plaatst zich automatisch voor de volgende ronde.</small>
</span>

Vierde ronde
De wedstrijden uit de vierde ronde werden gespeeld van 9 december 2014 tot 11 januari 2015.

Kwartfinale
Wedstrijden uit de kwartfinale begonnen op 8 januari 2015.
Rotterdam vs DonarCangeroes vs LeidenBinnenland vs LandstedeBSW vs SPM Shoeters''

Halve finale

Wedstrijd 1

Wedstrijd 2

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2014
Basketbal in 2015